Списъкът на кулинарните плодове съдържа имената на плодове, които се считат за годни за консумация сурови, а също и в някои кухни. Думата „плод“ се използва по няколко различни начина. Настоящият списък е организиран ботанически и подлежи на допълване.

Дефиниция за плод 
Определението за плодове за този списък е кулинарен плод, т.е. „всяка сладка, годна за консумация част от растението, която прилича на плод, дори и да не се развива от плоден яйчник; използва се също в технически неточен смисъл за някои сладки или полусладки зеленчуци, някои от които могат да приличат на истински плод или се използват в кулинарията, сякаш са плодове, например ревенът.“

Много ядливи растителни части, които са истински плодове ботанически погледнато, не се считат за кулинарни плодове. Те се класифицират като зеленчуци в кулинарен смисъл, например домат, тиквички (zucchini) и т.н., и следователно те не фигурират в този списък.

По същия начин някои ботанически плодове се класифицират като ядки, напр. бразилски орех (Bertholletia excelsa), и те също не се появяват тук.

Семкови 
Прецизното понятие „Pomes“ в ботаниката се отнася до плодовете със семки, произведени от цъфтящи растения в подтриб Malinae от семейство Розови (Rosaceae). Pomes включва всеки плод с хрупкава текстура, която заобикаля негодната за консумация „сърцевина“ на плода (съставена от ендокарпа на растението) и обикновено има семена, подредени по звезден модел.

Костилкови 

Костилкови (drupes) представляват всеки плод, който има само едно семе (или „костилка“) или една твърда капсула, съдържаща семена.

Ботанически плодове 

Ботаническите плодове представляват всеки плод, който има сравнително тънка външност, с предимно плът и повече от едно семе вътре.

Източници 

Ядливи плодове
Списъци